Podhorany je název tří obcí na Slovensku:

 Podhorany (okres Kežmarok) – obec v Prešovském kraji
 Podhorany (okres Nitra) – obec v Nitranském kraji
 Podhorany (okres Prešov) – obec v Prešovském kraji

Externí odkazy